Příjmení Vaník, přechýleně Vaníková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jan Vaník (1892–1950) – český fotbalista, československý reprezentant
 Václav Vaník-Váňa (1905–?) – český fotbalista, československý reprezentant
 Vladimír Vaník (* 1954) – slovenský fotbalista

Podobná příjmení
 Vaněk
 Vaníček
 Vaněček

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení